Росто́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Ростовская улица — улица в Анапе.
 Ростовская улица — улица в Астрахани.
 Ростовская улица — улица в Березниках.
 Ростовская улица — улица в Бийске.
 Ростовская улица — улица в Брянске.
 Ростовская улица — улица во Владикавказе.
 Ростовская улица — улица в Волгограде.
 Ростовская улица — улица в Воронеже.
 Ростовская улица — улица в Выборге.
 Ростовская улица — улица в Грозном.
 Ростовская улица — улица в Ельце.
 В Иванове:
 1-я Ростовская улица.
 2-я Ростовская улица.
 3-я Ростовская улица.
 Ростовская улица — улица в Ижевске.
 Ростовская улица — улица в Иркутске.
 Ростовская улица — улица в Калининграде.
 Ростовская улица — улица в Камышине.
 Ростовская улица — улица в Кемерове.
 Ростовская улица — улица в Краснодаре.
 Ростовская улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 В Майкопе:
 Ростовская улица.
 Ростовская улица (станица Ханская).
 Ростовская улица — улица в Нижнем Тагиле.
 Ростовская улица — улица в Новокузнецке.
 Ростовская улица — улица в Новокуйбышевске.
 Ростовская улица — улица в Новороссийске.
 Ростовская улица — улица в Новосибирске.
 Ростовская улица — улица в Новочеркасске.
 Ростовская улица — улица в Омске.
 Ростовская улица — улица в Оренбурге.
 Ростовская улица — улица в Орле.
 Ростовская улица — улица в Орске.
 Ростовская улица — улица в Пензе.
 Ростовская улица — улица в Переславле-Залесском.
 Ростовская улица — улица в Перми.
 Ростовская улица — улица в Прокопьевске.
 Ростовская улица — улица в Рубцовске.
 Ростовская улица — улица в Рыбинске.
 Ростовская улица — улица в Самаре.
 Ростовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Ростовская улица — улица в Саратове.
 Ростовская улица — улица в Сочи.
 Ростовская улица — улица на хуторе Старая Станица Константиновского района Ростовской области.
 Ростовская улица — улица в Сызрани.
 Ростовская улица — улица в Таганроге.
 Ростовская улица — улица в Тюмени.
 Ростовская улица — улица в Ульяновске.
 Ростовская улица — улица в Уфе.
 Ростовская улица — улица в Челябинске.

Украина 

 Ростовская улица — улица в Дебальцеве.
 Ростовская улица — улица в Днепре.
 Ростовская улица — улица в Запорожье.
 Ростовская улица — улица в Киеве.
 Ростовская улица — улица в Краматорске.
 Ростовская улица — улица в Кривом Роге.
 Ростовская улица — улица в Луганске.
 Ростовская улица — улица в Мариуполе.
 Ростовская улица — улица в Мукачеве.
 Ростовская улица — улица в Одессе.
 Ростовская улица — улица в Симферополе.
 В Харькове:
 Ростовская улица (Киевский район).
 Ростовская улица (Орджоникидзевский район).

См. также 

 Улица Ростовский Выезд — улица в Новочеркасске Ростовской области
 Ростовская набережная
 Ростовское шоссе
 Ростовский переулок
 Ростовский въезд — улица в Элисте
 Ростовский проезд
 Ростовский тупик — улица в Днепропетровске